Krzysztof Gula (ur. 1946) – koszykarz,
 Krzysztof Wiesław Gula (ur. 1960) – samorządowiec.

Strony ujednoznaczniające